Владимир Васильевич Миронов: Миронов, Владимир Васильевич (? — ?) — советский футболист.
 Миронов, Владимир Васильевич (1953—2020) — советский и российский философ, член-корреспондент РАН.